Cornacchia ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Cornacchia (* 1950), italienischer Geistlicher, Bischof von Lucera-Troia
 Ferdinando Cornacchia (1768–1842), italienischer Politiker
 Franco Cornacchia, italienischer Unternehmer, Rennstallbesitzer und Autorennfahrer
 Giovanni Cornacchia (1939–2008), italienischer Leichtathlet